Arthur Pease ist der Name folgender Personen:

* Arthur Pease (Politiker) (1837–1898), britischer Politiker
 Arthur Francis Pease (1866–1927), britischer Unternehmer und Eisenbahnmanager
 Arthur Stanley Pease (1881–1964), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Botaniker